Golub-Dobrzyń – miasto w województwie kujawsko-pomorskim
 Golub-Dobrzyń – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Golub-Dobrzyń – dawna gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim w województwie bydgoskim

 Golub-Dobrzyń – zlikwidowana stacja kolejowa w Golubiu-Dobrzyniu, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Powiat golubsko-dobrzyński